Die Libanesische Premier League 2019/20 sollte die 60. Spielzeit der höchsten libanesischen Fußballliga seit ihrer Gründung im Jahr 1933 sein. Die Saison begann am 20. September 2019 mit dem Eröffnungsspiel Nejmeh Club gegen al-Ansar, dass Nejmeh mit 1:0 gewann. Titelverteidiger war al Ahed.

Am 21. Januar 2020 beschloss die LFA, alle Fußballligen bis auf weiteres auszusetzen. Die drei zuvor gespielten Spieltage (der letzte war am 17. Oktober 2019) wurden aufgrund der anhaltenden Wirtschaftskrise und der bevorstehenden Corona-Pandemie annulliert. Die Saison wurde am 28. Mai 2020 offiziell abgebrochen.

Tabellenstand zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs

Weblinks 
 Saison 2019/20 RSSSF.com

201920
Fußballsaison 2019/20